

Geografia
 Dipartimento di Mitre – dipartimento argentino, situato nella provincia di Santiago del Estero

Informatica
 Mitre – organizzazione no-profit statunitense contro le frodi informatiche

Onomastica
 Mitre – variante ipocoristica del nome proprio di persona Demetrio

Persone
 Bartolomé Mitre – politico, militare e autore argentino
 Engin Mitre – ex calciatore panamense
 Santiago Mitre – regista cinematografico e sceneggiatore argentino

Sport
 Club Atlético Mitre – società polisportiva argentina con sede nella città di Santiago del Estero